Daniel Gooch – ingegnere meccanico inglese
 Daniel Gooch – esploratore e musher gallese
 Jon Gooch – disc jockey, musicista e produttore discografico britannico
 Lynden Gooch – calciatore statunitense
 Nicholas Gooch – ex pattinatore di short track britannico